Paulin steht für:

 Paulin (Dordogne), französische Gemeinde
 Saint Paulin, französische Käsesorte
 St. Paulin, Kirche in Trier 

Paulin ist der Familienname folgender Personen: 
 Alojz Paulin (1930–2022), jugoslawischer bzw. slowenischer Physiker
 Andrew Paulin (* 1958), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Catherina Paulin (* 1985), seychellische Badmintonspielerin
 Christine Paulin-Mohring (* 1962), französische Mathematikerin und Informatikerin
 Eva Paulin (* 1955), österreichische Theaterregisseurin und Bühnenbildnerin
 Ida Paulin (1880–1955), deutsche Malerin und Glaskünstlerin
 Karl Paulin (1888–1960), Tiroler Schriftsteller und Volkskundler 
 Louis-François Paulin (1711–1770), französischer Schauspieler
 Pierre Paulin (1927–2009), französischer Designer

Siehe auch:
 Paulinus